Christian Hofstetter ist der Name folgender Personen:

* Christian Hofstetter (Eishockeyspieler, 1967) (* 1967), Schweizer Eishockeyspieler 
 Christian Hofstetter (Eishockeyspieler, 1972) (* 1972), Schweizer Eishockeyspieler